Чишулл () — английская фамилия.

Известные носители 
  (умер в 1280) — лорд-казначей Англии (1263, 1270—1271), лорд-канцлер Англии (1263—1264, 1268—1269), епископ Лондона (1274—1280).
 Чишулл, Эдмунд (1671—1733) — английский священник и антиквар.